AACE steht für:
 AACE International (Association for the Advancement of Cost Engineering)
 American Association of Clinical Endocrinologists
 Association for the Advancement of Computing in Education

AACE